Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) (), сокр. CVR(T) — серия боевых бронированных машин, впервые разработанных в Великобритании, в 1960-е годы, компанией Alvis с целью заменить в эксплуатации предыдущую разработку той же фирмы — бронеавтомобиль Saladin. 

Модификации CVR(T) включают, в частности, лёгкие танки Scorpion и Scimitar, бронетранспортёр Spartan, самоходную противотанковую ракетную установку Striker и командно-штабную машину Sultan. Все модификации CVR(T) имеют однотипные подвеску, двигатель и сварной бронекорпус из алюминиевой брони. В общей сложности на вооружение британских вооружённых сил и армий других стран поступило свыше 3500 машин этого класса. CVR(T), принимавшие участие в Фолклендской войне, войне в Персидском заливе и (на вооружении миротворцев ООН) в ходе Боснийского конфликта, в конце XX и начале XXI века постепенно снимаются с вооружения британской армии. Окончание срока службы остающихся в строю машин семейства запланировано на 2020 год.

Общее описание 
Разработанные компанией Alvis plc в конце 1960-х годов, машины семейства CVR(T) были предназначены для замены в британских войсках бронеавтомобиль Saladin. Первая модель — лёгкий танк FV101 Scorpion — поступила на вооружение в 1973 году.

После снятия с вооружения танка «Скорпион» и самоходного ПТРК «Страйкер» в строю остаются следующие модификации:
 боевая разведывательная машина FV107 Scimitar (вооружённый 30-мм автоматической пушкой RARDEN)
 сверхмалый бронетранспортёр FV103 Spartan
 командно-штабная машина FV105 Sultan
 бронированная медицинская машина FV104 Samaritan
 бронированная ремонтно-эвакуационная машина FV106 Samson

В последние годы машины семейства CVR(T) были подвергнуты модернизации, включавшей установку противокумулятивных экранов для улучшения защиты от РПГ-7, системы внешнего охлаждения, улучшение брони (в частности, установку пассивной брони на шасси примерно 160 машин и систем противоминной защиты примерно на 130 машин) и средств ночного видения. Были заменены командирский купол на «Спартанах» и вся электроника в «Симитарах». Окончание срока службы остающихся в строю машин семейства запланировано на 2020 год. Машины семейства CVR(T), в том числе и типов, уже снятых с вооружения британской армии («Скорпионы»), продолжают нести службу в войсках других стран. В частности, модернизированный «Скорпион» стоит на вооружении в Малайзии.

Модификации 

 FV101 Scorpion — боевая разведывательная машина
 FV4333 Stormer — бронетранспортёр на базе агрегатов FV101, стал родоначальником собственного семейства машин
 FV102 Striker — самоходный противотанковый ракетный комплекс
 FV103 Spartan — бронетранспортёр (до 7 человек личного состава, включая 4 членов экипажа)
  — бронированная медицинская машина
 FV105 Sultan — командно-штабная машина
 FV106 Samson — бронированная ремонтно-эвакуационная машина
 FV107 Scimitar — боевая разведывательная машина
 Sabre — гибрид из башни лёгкой бронированной разведывательной машины «Фокса» на шасси FV101 Scorpion с пушкой от FV107 Scimitar
 Sturgeon и Salamander — учебные модификации Spartan и Scorpion для учений

Тактико-технические характеристики

Использование в конфликтах

Фолклендская война 
«Боевое крещение» машины CVR(T) приняли в ходе Фолклендской войны. В боевых действиях участвовали два взвода, на вооружении каждого из которых находились по два «Скорпиона», два «Симитара» и один «Сампсон». В ожидании атаки вражеской пехоты машины вкопали в землю и использовали при отражении авиационных штурмовок. В одном из таких боестолкновений из 30-мм орудия RARDEN, которым вооружены «Симитары», был сбит аргентинский штурмовик Skyhawk. Когда британские десантники перешли в наступление, бронемашины использовались для огневой поддержки атакующих. За время боевых действий британцы потеряли один «Скорпион», подорвавшийся на мине, также зафиксирован один случай поломки трансмиссии.

Война в Персидском заливе 

В войне в Персидском заливе 1991 года принимали участие 25 тысяч британских военнослужащих, в том числе 1-я бронетанковая дивизия. Машины CVR(T), стоявшие на вооружении полка 16/5 Королевских улан королевы (16th/5th The Queen's Royal Lancers), планировалось использовать для ведения скрытных разведывательных операций, однако к этому моменту средства наблюдения, установленные на них, уже устарели. В итоге машины были направлены не в танковые, а в артиллерийские части.

В общей сложности было развёрнуто по 24 «Скорпиона» и «Скимитара» и 12 «Страйкеров». 25 февраля разведчики, не встречая сопротивления, углубились внутрь территории Ирака. Противник — усиленный механизированный батальон — был обнаружен лишь 26 февраля. В развернувшемся бою, где со стороны международной коалиции участвовали также системы залпового огня и штурмовики Thunderbolt, противотанковым ракетным комплексам FV102 «Страйкер», входившим в состав разведывательного батальона, удалось поразить несколько иракских танков Т-55. В дальнейшем разведчики были направлены прикрывать разрыв между наступавшими 4-й и 7-й бронетанковыми бригадами, а затем брошены на охрану тылов.

В целом второй боевой опыт CVR(T) в составе британских войск оказался не самым удачным. Из-за рельефа местности они не могли развить такую же скорость, как основные танки «Челленджер-1», что препятствовало их использованию в составе боевых групп, и в результате они в основном использовались для прикрытия флангов и тыла или в отрыве от основных сил. Комбинированная разведгруппа в составе офицеров-корректировщиков и сапёров под прикрытием четырёх «Спартанов» достойно себя показала в боях 26 февраля.

Боснийский конфликт 
В 1992 году в ходе участия международных сил в Боснийском конфликте в Боснии и Герцеговине была развёрнута британская бронепехотная группа. В состав группы были включены машины CVR(T) из подразделений полка 9/12 Королевских улан (9th/12th Royal Lancers) и полка Лёгких драгун (Light Dragoons). Дополнительная группа, в состав которой входил разведывательный эскадрон, была направлена на Балканы в 1994 году. В числе задач, выполнявшихся британскими «Симитарами» с их высокой маневренностью, входило эскортирование автоколонн на извилистых горных дорогах.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 

Бронетехника Великобритании
Боевые разведывательные машины
Военная продукция Alvis